А́ндрис Кро́нбергс (; р. 11 января 1951, Рига) — латвийский архитектор. Президент Союза архитекторов Латвии.

Биография 
Андрис Кронбергс родился 11 января 1951 года в Риге. Учился в Пумпурской средней школе и Юрмальской музыкальной школе, где в 1968 году создал рок-группу «Менуэт». В 1975 году окончил архитектурно-строительный факультет Рижского политехнического института и до 1985 года работал в институте «Латгипрогорстрой». С 1978 года член Союза архитекторов Латвии, позже — его президент. С 1985 по 1996 года был заместителем главного архитектора Риги. Одновременно с этим создал в 1989 году архитектурную мастерскую «Архис», которая в том числе спроектировала здание рижского филиала Банка Латвии и осуществила в 2001 году проект реконструкции и расширения аэропорта «Рига».

16 ноября 2009 года за большой личный вклад в развитие и популяризацию за рубежом латвийской архитектуры награждён орденом Трёх звёзд.

Примечания 

Архитекторы Латвии
Архитекторы Риги